Manuel Gamper (1979) – allenatore di sci alpino italiano
 Manuel Gamper (1983) – sciatore svizzero